Die Badende steht für:
 Die Badende – Das Ei, Skulptur in Weimar
 Nymphenbrunnen „Die Badende“, Brunnen in Dresden
Siehe auch:
 Badende Venus
 Die badende Nymphe
 Badender Knabe und badendes Mädchen
 Susanna im Bade